Карл Ка́рлович Пла́уде (;  1897 года, Юмурда, Венденский уезд Лифляндской губернии — 31 декабря 1975 года, Рига) — советский латвийский учёный, специалист в области теплотехники. Академик АН Латвийской ССР, член-корреспондент АН СССР. Президент АН Латвийской ССР (1960—1970).

Биография 
Окончил Ленинградский институт гражданских инженеров (1926). С 1926 по 1946 год работал в строительно-монтажных организациях, с 1932 по 1938 год преподавал в высших учебных заведениях в Ленинграде, а с 1945 по 1953 год — в Латвийском университете, заведующий кафедрой теплофизики.

В годы Великой Отечественной войны руководил строительством оборонительных сооружений в Ленинграде и Москве.

С 1946 по 1970 год — директор Физико-энергетического института АН Латвийской ССР. С 1951 по 1958 год — академик-секретарь Отделения технических наук АН Латвийской ССР; с 1958 по 1960 год — вице-президент, а с 1960 по 1970 год — президент АН Латвийской ССР. Доктор технических наук (1956).

Член-корреспондент АН СССР c 10.06.1960 — Отделение технических наук (теплотехника).

Член ЦК КП Латвии (1960—1971), депутат ВС СССР (1962—1974).

Похоронен на кладбище Райниса.

Библиография 
Основные труды автора — по тепловым и гидравлическим режимам систем теплоснабжения. Другие темы: разработка новых высокотемпературных теплоносителей, автоматизация теплоснабжающих систем.

 См. каталог РНБ

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Теплофизики СССР
Академики АН Латвийской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Преподаватели Латвийского университета
Похороненные на кладбище Райниса
Президенты Академии наук Латвии
Делегаты XXIII съезда КПСС